Sněžník steht für:
 Sněžník (Böhmische-Mährische Höhe), Hügel in der Böhmisch-Mährischen Höhe, Tschechien
 Sněžník (Jílové u Děčína), Ortsteil von Jílové u Děčína, Okres Děčín, Tschechien
 Fürst Bismarck (Schiff, 1891–1967), Schiff der Sächsisch-Böhmischen Dampfschiffahrts-Gesellschaft, 1961 bis 1967 als Sněžník in Dienst

Siehe auch:
 Děčínský Sněžník, deutsch: Hoher Schneeberg, höchster Berg des Elbsandsteingebirges
 Glatzer Schneeberg, tschechisch: Králický Sněžník, höchster Berg des Glatzer Schneegebirges
 Snežnik